Broyde peut faire référence à : 
 Isaac Broydé (1867-1922), orientaliste juif russe.
 Suse Broyde, biochimiste américaine.
  (né en 1964), rabbin américain.